Blankenese steht für:

 Hamburg-Blankenese, Stadtteil von Hamburg
 Blankenese (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie
 Blankenese, eine Elbfähre vom Typ II (HADAG)